Somber Eyes to the Sky – pierwszy album studyjny amerykańskiej grupy muzycznej Shadows Fall, wydany 30 listopada 1997 nakładem wytwórni Lifeless Records, należącej do gitarzysty zespołu, Matta Bachanda.

Lista utworów

Single 
 "To Ashes" (1998)

Twórcy 
 Skład zespołu
 Philip Labonte – śpiew
 Jonathan Donais – gitara prowadząca
 Matt Bachand – gitara rytmiczna
 Paul Romanko – gitara basowa
 Dave "The Knife" Germain – perkusja

 Inni zaangażowani
 Adam Dutkiewicz – producent muzyczny
 Jim Fogarty – producent muzyczny, dodatkowe dźwięki
 Carrie Beth Nickerson – skrzypce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1997
Albumy Shadows Fall